Oliver Dragojević, hrvaški pevec zabavne glasbe, * 7. december 1947, Split, † 29. julij 2018, Split.

Življenje
Dragojević je bil po poreklu iz Vele Luke na otoku Korčula, kjer je preživel svoje otroštvo. V Splitu je obiskoval glasbeno šolo, najprej se je učil klavir, nato klarinet in kitaro. Prve vidnejše uspehe je požel že leta 1963 kot pevec in klaviaturist kultne splitske skupine Batali. Na tekmovanju hrvaških ljubiteljskih pevcev je zmagal z izvedbo pesmi Yesterday (J. Lennon -  P. McCartney). Festivalski debut je imel v Splitu leta 1967, na katerem ni imel večjega uspeha. Med letoma 1967 in 1972 je tako igral po mnogih zahodnoevropskih klubih, krajši čas je sodeloval z Dubrovniškimi trubadurji, s splitsko skupino More, poleti leta 1974 pa se je ponovno pridružil skupini Batali. Odtlej dalje je prejel mnoge najprestižnejše festivalske in diskografske nagrade, pa tudi državno nagrado Reda Danice hrvatske. Velja za enega najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevcev hrvaške zabavne glasbe.

Bolezen in smrt 
Leta 2017 so mu odkrili raka na pljučih, nato še tumor. Po hudi bolezni je umrl 29. julija 2018 ob peti uri zjutraj v splitski bolnišnici. 31. julija so mu na rivi v Splitu pripravili veličasten sprevod, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč ljudi. Svojci in prijatelji so se skupaj s krsto vkrcali na katamaran, ki je v spremstvu številnih ladij in bark odplul v Velo Luko, kjer so Oliverja v sredo, 1. avgusta 2018 ob 18. uri pokopali v družinskem krogu. Vlada Republike Hrvaške je za 31. julij razglasila dan žalovanja. Zastave so izobesili na pol droga, po ulicah so prepevali Oliverjeve pesmi, v HNK Split pa je potekala žalna slovesnost, ki se je je udeležil tudi državni vrh.

Dragojević na top lestvicah

Albumi

Kompilacije

Koncerti

Solo na lestvicah

Sklici 

Hrvaški pevci zabavne glasbe
Umrli za pljučnim rakom